Filip I Piękny
 Filip II Habsburg
 Filip III Habsburg
 Filip IV Habsburg